Alfred Mosher Butts (1899-1993) est un architecte américain.
Ange M. Mosher est une mécène américaine de la culture bretonne.
Bob Mosher (1915-1972) est un scénariste, producteur et compositeur.
 Clelia Mosher (1863-1940) est une médecin américaine.
Terry Mosher (1942-) est un caricaturiste politique canadien.